Досугово — название населённых пунктов:

Россия 
 Досугово — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Досугово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.